De 10 kilometer klassieke stijl voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 13 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioene was de Zweedse Charlotte Kalla, in 2010 werd de 10 kilometer afgewerkt in de vrije stijl.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding  
  Uitslag

Vrouwen 10 km klassiek